Castle Rock (Colorado)
Castle Rock (Washington)

Desambiguações de topônimos